Kyrgyzština (kyrgyzsky: ) je západoturkický jazyk, nejvíce se podobá kazaštině a ujgurštině. Nejdříve se zapisovala arabským písmem, poté latinkou; pod vlivem SSSR přešla na cyrilici.

Abeceda 

 Písmeno К  se mění na  pokud se před ním nebo za ním nacházejí zadní samohlásky (а, о, у, ы).
 Písmeno Г  se mění na  pokud se před ním nebo za ním nacházejí zadní samohlásky (а, о, у, ы).

Příklady

Číslovky

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně):
 Асмандагы Атабыз,
 Сенин атың урматталсын!
 Сенин падышачыгын келсин! Асмандагыдай
 элe жерде да Бааргы Сенин еркиңдегидей болсүн!
 Күнүмүк нанымызды күн сайын берегөр. Бизгe
 жамандык кылгандардин Күнөөлөрүн кечиргeнибиздей,
 Сен да биздей күнөөлөрүбүздү кечир. Бизди азгырыкка
 кирип кeтүүдөн сакта да азгыруучудан куткар.

Všeobecná deklarace lidských práv

Externí odkazy 

 

 
Jazyky Kyrgyzstánu
Jazyky Kazachstánu
Jazyky Uzbekistánu
Živé jazyky
Turkické jazyky